Carballo kan syfta på:

 Carballo – galicisk stavning av namnet Carvalho
 Carballo (kommun) – en kommun i provinsen Provincia da Coruña i Spanien
 Carballo (kommunhuvudort) – en ort i provinsen Provincia da Coruña i Spanien